Werfel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alma Werfel (1879–1964), österrikisk kompositör
 Franz Werfel (1890–1945), österrikisk författare

Tyska efternamn